Kotaro ou Kotarō est un prénom et nom d'origine japonaise qui signifie « petit garçon ».

Personnalité japonaise 
 Kotaro Suzuki, catcheur professionnel 
 Kotaro Fukuma, pianiste classique
 Horiuchi Kotaro, architecte et urbaniste
 Fūma Kotarō, chef du clan Fuma
 Kotaro Yanagi, acteur
 Kotaro Oshio, guitariste New Age
 Kotarō Komuro, mangaka 
 Mori Kotaro, auteur du manga Stray Little Devil

Personnage de manga 
 Kotaro Furukawa, personnage de Captain Tsubasa
 Kotaro Fuuma, personnage de Samurai Deeper Kyo
 Kotarō Inugami, personnage de Negima!
 Kotaro Amon, personnage de Tokyo Ghoul
 Kotaro Bokuto, personnage de Haikyū!!
Kotarō Hayama, personnage de Kuroko's Basket

Homonymie de prénom
Prénom japonais